Bounder (engl. bounder ‚Schurke, Lump‘) steht für:
 Bounder, NATO-Codename des sowjetischen Bombers Mjassischtschew M-50
 Bounder (Computerspiel)
 Théodore de Bounder de Melsbrœck (1832–1909), belgischer Diplomat